Levene ist der Name folgender Personen:

 David Samuel Levene (* 1963), britischer Klassischer Philologe
 Howard Levene (1914–2003), US-amerikanischer Mathematiker und Statistiker
 John Levene (* 1941), englischer Schauspieler
 Keith Levene (1957–2022), britischer Musiker
 Peter Levene, Baron Levene of Portsoken (* 1941), britischer Politiker und ehemaliger Lord Mayor of London
 Phoebus Levene (1869–1940), litauischer Biochemiker
 Sam Levene (1905–1980), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Levene-Test, ein statistischer Signifikanztest